

Persone
 Carlo Broggi – architetto italiano, figlio di Luigi
 Giovanni Broggi – scultore italiano
 Giuseppe Broggi - calciatore italiano
 Giuseppe Broggi - patriota e militare italiano
 Luigi Broggi – architetto italiano, padre di Carlo
 Ugo Napoleone Giuseppe Broggi – matematico italiano

Altro
 Casa Broggi – edificio di Milano
 Villino Broggi-Caraceni – edificio di Firenze